

Cinema 
 RX-M Destinazione Luna (Rocketship X-M) – film del 1950 diretto da Kurt Neumann
 Destinazione Luna – riedizione del 1975 del film Uomini sulla Luna (Destination Moon, 1950) di Irving Pichel

Letteratura 
 Destinazione Luna (Destination Moon, 1950), romanzo breve di Robert A. Heinlein 
 Destinazione Luna (Mission to the Moon, 1956), romanzo di Lester del Rey
 Destinazione Luna – saggio del 2009 di Piero Bianucci e Mario Di Martino

Altro 
 Destinazione Luna, albo animato di Topolino pubblicato ne I Romanzi di Topolino negli Albi Rama, edizioni La Giostra, 1º dicembre 1959